Музей Кармен Тиссен:
 Музей Кармен Тиссен — музей в Малаге (Испания), открывшийся в 2011 году.
 Музей Кармен Тиссен — музей в Андорре-ла-Велья (Андорра), открывшийся в 2017 году.

См. также 
 Музей Тиссена-Борнемисы